Gmina Słubice bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:
 Gmina Słubice (Lebus) in der Woiwodschaft Lebus
 Gmina Słubice (Masowien) in der Woiwodschaft Masowien